Memoriał Mariana Rosego 1989 – 16. edycja turnieju żużlowego, który miał na celu upamiętnienie polskiego żużlowca Mariana Rosego, który zginął tragicznie w 1970 roku, odbyła się 22 lipca 1989 roku w Toruniu. Turniej wygrał Wojciech Żabiałowicz.

Wyniki 
 Toruń, 22 lipca 1989
 NCD: Wojciech Żabiałowicz – 67,20 w wyścigu 1
 Sędzia: Józef Piekarski

Bieg po biegu
 [67,20] Żabiałowicz, Sawina, Kowalik, Anders (u)
 [67,40] Kabai, Tietz, Flood, Sielski
 [67,50] Miastkowski, Krzyżaniak, Strzelecki, Hell
 [68,40] Kuczwalski, Czernow, Ganow, Bieriezin
 [68,00] Żabiałowicz, Kabai, Bieriezin, Strzelecki
 [68,20] Kuczwalski, Sielski, Sawina, Miastkowski
 [67,40] Kowalik, Hell, Flood, Czernow
 [67,80] Tietz, Krzyżaniak, Ganow, Anders
 [67,40] Żabiałowicz, Hell, Sielski, Ganow
 [69,00] Krzyżaniak, Sawina, Czernow, Kabai
 [67,60] Kowalik, Tietz, Kuczwalski, Strzelecki
 [68,20] Miastkowski, Flood, Anders, Bieriezin
 [68,40] Żabiałowicz, Krzyżaniak, Kuczwalski, Flood
 [69,00] Sawina, Tietz, Hell, Bieriezin
 [68,40] Kowalik, Kabai, Miastkowski, Ganow
 [68,60] Strzelecki, Sielski, Czernow, Anders
 [68,00] Żabiałowicz, Tietz, Miastkowski, Czernow
 [68,60] Sawina, Strzelecki, Flood, Ganow (d)
 [68,40] Krzyżaniak, Kowalik, Sielski, Bieriezin
 [68,80] Kabai, Hell, Anders, Kuczwalski (d)

Bieg dodatkowy o 2. miejsce 
 [68,80] Kowalik, Krzyżaniak

Linki zewnętrzne 
 Memoriał Mariana Rosego 1989

1989
1989 w sporcie żużlowym
1989 w polskim sporcie